Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1995 года () прошёл в городе Стадсканал.

Результаты

Ссылки 
 Итоговое положение с турнирной таблицей

1995 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1995 году